Anna – imię żeńskie
 Anna – postać biblijna, żona Elkany, matka proroka, kapłana i sędziego Samuela
 Anna – postać biblijna, Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety od 36 do 38
 Anna – postać biblijna
 Anna – postać z mitologii greckiej
 Anna – pierwsza żona cara Bułgarii Iwana Asena II
 Anna (1865–1903) – prawosławna mniszka

Geografia 

W Polsce
 Wg TERYT jest ich 2
 Anna – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Anna – część wsi Majków w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne

W USA
 Anna – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Union
 Anna – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Anna – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Anna () – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward

Pozostałe
 Anna – wieś w Estonii w gminie Paide
 Anna – gmina w Hiszpanii w prowincji Walencja

Technika 
 Anna – kopalnia węgla kamiennego w Pszowie na Górnym Śląsku
 Reaktor Anna – polski reaktor jądrowy

Kultura 
 Anna – polski film fabularny w reżyserii Jerzego Bogajewicza z 1987 roku
 Anna – francusko-węgierski film fabularny w reżyserii Marty Meszaros
 Anna – polski fabularny film telewizyjny z 1985 roku w reżyserii Alfreda Mielczarka
 Anna – polski film animowany Andrzeja Warchała z roku 1979
 Anna – argentyńska telenowela emitowana w latach 1995–1996
 Anna – utwór napisany przez Arthura Alexandra
 Anna (zespół) – ukraiński zespół muzyczny
 Anna – piosenka zespołu Blackout